La Polska Liga Koszykówki 2021-2022 è stata l'88ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio dello .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
  Sito ufficiale

Pallacanestro nel 2021
Pallacanestro nel 2022
2021-2022